Syrena steht für
 Syrena, polnische Automarke
 Syrena-Records, (Syrena-Electro), Plattenfirma

Siehe auch:
 Sirena
 Warschauer Seejungfer (, Wappenfigur)
 Syren